Winston McCall (* 6. September 1982 in Byron Bay, Australien) ist Sänger und Songwriter der Bands Parkway Drive und Rain Dogs.

Privatleben 
McCall wurde in Byron Bay geboren und wuchs dort auf. Seine Interessen sind Surfen und Bodyboarding, weswegen er auf die Titelseite des Riptide Bodyboarding Magazines kam. Winston McCall ist bekennender Vegetarier.

Diskographie

Parkway Drive

Rain Dogs 
 2013: Caffeine (Demo-Album)

Quellen 
 Rain Dogs: Caffeine. In: Rain Dogs – Demo 2013. 12. Juli 2013. Auf RainDogsByron.com, abgerufen am 31. Januar 2019.
 Lisa Dib: Parkway Drive "Surf Rat" Tour. In: The Dwarf. 31. Januar 2008. Auf TheDwarf.com.au, abgerufen am 31. Januar 2019.
 PITCAM: Parkway Drive – Interview with Winston McCall // PitCam. 7. Februar 2013. Video auf YouTube.com, abgerufen am 31. Januar 2019.

Weblinks 

Sänger
Songwriter
Australier
Geboren 1982
Mann